

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Wodziczna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Mogielnica 
 Wodziczna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Trzcinica